The Polyfuze Method (с англ.Метод полифузии)— второй студийный альбом Кид Рока. Выпущенный в 1993 году лейблами Continuum и Top Dog Records, альбом положил начало переходу Кид Рока от хип-хопа к рэп-року. Метод полифузии позволил Кид Року развить свой «папа — сутенёр из трейлерного парка».

Продюсер Майк Э. Кларк работал с Кид Роком, чтобы придать альбому более рок- ориентированное звучание с живыми инструментами, включая хэви-метал гитару и флейту. Альбом был известен своей обширной выборкой основанного звуком, демонстрирующим «любовь и мастерство бутики Павла на основе  образца коллажа производства».

Жанры: Рэп-рок, хип-хоп

1993 CD релиз 
 «Fred» (Skit) — 0:25
 «Killin' Brain Cells» — 3:55
 «Prodigal Son» — 5:18
 «The Cramper» — 4:12
 «3 Sheets to the Wind» — 4:43
 «Fuck U Blind» — 3:55
 «Desperate-Rado» — 4:25
 «Back from the Dead» — 4:43
 «My Oedipus Complex» — 5:35
 «Balls in Your Mouth» — 3:48
 «Trippin' with Dick Vitale» — 4:07
 «TV Dinner» (Skit) — 0:47
 «Pancake Breakfast» — 3:02
 «Blow Me» — 2:31
 «In So Deep» — 1:59
 «U Don’t Know Me» — 5:25

Виниловый релиз 
Сторона 1
 «Fred» — 0:52
 «Killin' Brain Cells» — 3:55
 «Prodigal Son» — 5:18
 «The Cramper» — 4:12
 «3 Sheets to the Wind» — 4:43
 «Fuck U Blind» — 3:55
 «I Am the Bullgod» — 4:51

 Сторона 2

 «My Oedipus Complex» — 5:35
 «Balls in Your Mouth» — 3:48
 «Pancake Breakfast» — 3:02
 «Rollin' on the Island» — 7:42
 «U Don’t Know Me» — 5:24

Альбомы Кид Рока
Альбомы 1993 года
Хип-хоп-альбомы Среднего Запада
Альбомы рэп-рока США